

Куланди — село, Аральський район, Кизилординська область
 Куланди — село, Каракіянський район, Мангістауська область

Див. також 
 Куландинський кінний завод
 Куландинський сільський округ